Вести може да се отнася за:

 синоним на новини
 „Вести“, български вестник
 другото заглавие на българския екзархийски вестник „Новини“